Bulang ist eine andere Schreibweise für Blang, eine Minderheit in der Volksrepublik China

Bulang ist der Familienname von:

 Ralf Bulang (* 1991), deutscher Fußballspieler